Die Abkürzung IMSA steht für:

 Gesellschaft für Innere Medizin Sachsen-Anhalt
 Illinois Mathematics and Science Academy
 IMSA (Unternehmen), ein Werkzeughersteller
 International Mind Sports Association, Dachverband für Denksportspiele
 International Motor Sports Association, US-amerikanische Automobilsport-Organisation
 International Municipal Signal Association
 International Mystery Shopping Alliance

Abkürzung